David Lowery (ur. 1960) – amerykański muzyk
 David Lowery (ur. 1980) – amerykański reżyser
 David Lowery (ur. 1984) – angielski piłkarz